Schindler-zsidóknak (Schindlerjuden) nevezik azt a mintegy 1100 zsidót, akiket Oskar Schindler mentett meg a holokauszt idején. A háború alatt Schindler Krakkóban a zománcárugyárában foglalkoztatta őket, majd 1944-ben áttelepítette őket a megszállt Csehszlovákiába a brünnlitzi lőszergyárba, ahol tovább foglalkoztatta őket. Ezáltal elkerülték a haláltábort, és túlélték a háborút. Schindler a vagyonát arra fordította, hogy megmentse a Schindler-zsidókat.

A történetet megőrzi Thomas Keneally Schindler bárkája című könyve, illetve Steven Spielberg Schindler listája (1993) című filmje.  Poldek Pfefferberg, az egyik túlélő, meggyőzte Thomas Keneally írót, hogy írja meg a történetet. A film végén a színészek kísérik a Schindler-zsidókat, akik köveket helyeznek Schindler sírjára. Mindegyik színész azt a Schindler-zsidót kísérte, akit alakított. Itzhak Stern özvegyét a színész Ben Kingsley kísérte. Megjelenik Schindler özvegye, Emilie Schindler és Liam Neeson, aki Oskar Schindlert alakította. Neeson az utolsó, aki megközelíti a sírt, és rózsát helyez rá, őt nem kíséri senki, és az arca sem látható.

Becslések szerint 2012-ben a Schindler-zsidóknak több, mint 8500 leszármazottja élt az USA-ban, Európában és Izraelben.

A Schindler-zsidók listája 

A lista akkor készült, amikor Schindler a zsidóit Krakkóból Brünnlitzbe szállíttatta. Az eredeti listát Mietek Pemper, Itzhak Stern és Oskar Schindler  készítette 1944 szeptemberében és októberében, azonban ez a lista valószínűleg már nem létezik.

Egy másik listát Mietek Pemper készített 1944. október 21-én Schindler brünnlitzi gyárában. A listát Pemper 1958-ban mutatta be a Nemzetközi Nyomozó Szolgálatnak. Ez a lista, amely két lista alapján jött létre, 1098 fogoly nevét tartalmazza az egyik listán 297 női név, míg a másikon 801 férfi név szerepel. 1945 áprilisa óta a listának számos másolata készült, néhány múzeumokban, míg a többi magánkézben van (többnyire a volt fogvatartottak családtagjainál).

2009 áprilisában Sydney-ben egy könyvtárban megtalálták Schindler eredeti listájának gépelt másolatát, amely 801 zsidó nevet tartalmazott.

Az eredeti lista gépelt másolata a Jad Vasem holokausztmúzeumban van kiállítva, ahol Oskar és Emilie Schindler a Világ Igaza kitüntetést kapta meg.

A lista

A felsorolt foglalkozások magyar fordítása 

Arzt, Ärztin – orvos
Autogenschweißer – hegesztő
Automechaniker – autószerelő
Bäcker – pék
Bauarbeiter – építőmunkás
Bauingenieur – építőmérnök
Bautischlergeh – építési vállalkozó
Bergmann – bányász
Buchbinder – könyvkötő
Buchhalter – könyvelő
Dachdecker – tetőfedő
Elektrikergehilfe – villanyszerelő
Fleischer – hentes
Glaser – üveges
Hilfsarbeiter – kisegítőmunkás 
Koch – szakács
Konstruktionszeichner – szerkesztő
Lackiererges – festő
Maler – festő
Maurer – kőműves
Metallarbeiter – ötvös
Metallverarb.(-eiter) – ötvös
Monteur – szabó
Sanitater - mentős
Schlosser – lakatos vagy szerelő
Schneider – szabó
Schreibkraft – gépíró
Schweißer, Schweisser – hegesztő
Stanzer – lyukasztó
Tierarzt – állatorvos
Tischler – asztalos
Wasserinstallateur – vízvezeték-szerelő
Werkzeugschlosser – lakatos
Zimmerer – asztalos

A csatolt -in a női változata.

Az „Ang” jelentése „angelernt”, azaz „betanított”; félig képzett, de nem fejezte be a hivatalos szakmai gyakorlatot.

Jegyzetek

A holokauszt túlélői